Mujhse Dosti Karoge (Hindi: , ; übersetzt: Lass uns Freunde sein!) ist der Titel folgender Filme:
 Mujhse Dosti Karoge (1992), Hindi-Film von Gopi Desai (1992)
 Mujhse Dosti Karoge!, deutscher Titel Beste Freunde küsst man nicht!, Hindi-Film von Kunal Kohli (2002)